Alten kan syfta på följande:
 Alten Sverige – ett svenskt konsultföretag

Geografi

Norge 

 Altaälven, Finnmark fylke,

Schweiz 

 Alten, Zürich, ort i kantonen Zürich,,

Sverige 

 Alten, Västmanland, sjö i Sala kommun, 
 Alten, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun, 
 Stora Alten, sjö i Norbergs kommun
 Lilla Alten, sjö i Norbergs kommun